A mozi vagy Mozi elnevezések a következőkre utalhatnak:

Filmszínház
Mozi (i. e. 470 k. – i. e. 391 k.) kínai filozófus
Mozi (Katona Klári-album)